Mastic – resina commestibile
Mastic – città degli Stati Uniti d'America